Кубок ірландської ліги 2000—2001 — 28-й розіграш Кубка ірландської ліги. Переможцем вперше став Сент-Патрікс Атлетік.

Календар

Груповий раунд

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

Група G 

|valign="top"|

Група H 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 листопада 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 листопада 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 листопада 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 листопада 2000

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 листопада 2000

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|24 січня/12 лютого 2001

|}

Посилання 
 Кубок ірландської ліги на rsssf

2000—2001
2000 у футболі
2001 у футболі
2000 в ірландському спорті
2001 в ірландському спорті